Järvelä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyne
 (né en 1964), compositeur et violoniste finlandais
Jari Järvelä (né en 1966), écrivain finlandais
Jonne Järvelä (né en 1974), musicien et compositeur finlandais
 (née en 1984), biathlète et skieuse de cross-country finlandaise
 (né en 1949), violoniste finlandais
Pekka Järvelä (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois